Dodwell peut désigner :
 Charles Reginald Dodwell, (1922-1994), historien de l'art anglais
 Edward Dodwell, (1767-1832), archéologue anglais ; 
 plusieurs Henry Dodwell
 William Dodwell, (1709-1785), écrivain et théologien irlandais, fils de Henry Dodwell.

Voir aussi 
 Dowell

Homonymie de patronyme